Колотилова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Колотилова, Антонина Яковлевна (1890—1962) — советская певица, Народная артистка РСФСР.
 Колотилова, Галина Николаевна (род. 1954) — советская и российская гандболистка, вратарь.
 Колотилова, Мария Николаевна (1914—1994) — лётчик-инструктор, подготовившая по своей методике для фронта 306 военных лётчиков, в том числе 17 будущих Героев Советского Союза.